Râul Plai se poate referi la următoarele râuri din România

 Râul Plai - afluent al râului Crișul Alb
 Râul Plai - afluent al râului Moldova

Altele 
 Râul Plaiul

Vezi și 
 Plai (dezambiguizare)